République démocratique est un nom utilisée par différents États au cours de l'Histoire. Les régimes communistes (dits parfois de ) en ont fait usage, mais n'en ont pas historiquement l'exclusivité.
 République démocratique finlandaise
 République démocratique allemande (ou Allemagne de l'Est)
 République démocratique d'Azerbaïdjan
 République démocratique d'Arménie
 République démocratique d'Afghanistan
 République démocratique hongroise
 République démocratique du Viêt Nam (ou Nord Viêt Nam)
 République démocratique fédérative de Transcaucasie
 République démocratique de Géorgie
 République démocratique populaire du Yémen (ou Sud Yémen)
 République populaire démocratique d'Éthiopie
 République démocratique de Madagascar
 République démocratique somalie
République démocratique et populaire d'Irak
République démocratique et populaire du Burkina Faso (de 1984 à 1987)

Gouvernements actuels 
 République démocratique du Congo
 République démocratique populaire lao
 République algérienne démocratique et populaire
 République fédérale démocratique d’Éthiopie
 République démocratique fédérale du Népal
 République populaire démocratique de Corée (ou Corée du Nord)
 République démocratique socialiste du Sri Lanka
 République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

Voir aussi 
 Démocratie, type de gouvernement
 État communiste
 République populaire
 Démocratie populaire
 République socialiste
 État communiste